Роклеџ има више значења:
 Роклеџ (Флорида)
 Роклеџ (Пенсилванија)